Brent Nowak (1974-), acteur, producteur, monteur, réalisateur et scénariste américain,
 Cécile Nowak (1967-), judokate française,
 Éric Nowak (1964-), écrivain, naturaliste et ethnographe français,
 Grzegorz Nowak (1951-), musicien et chef d'orchestre polonais,
 Grzegorz Nowak (1954-), rameur polonais,
 Hans Nowak (1937-2012), footballeur allemand,
 Janina Nowak (1917-19?), femme polonaise, première prisonnière à s'évader du camp de concentration d'Auschwitz,
 Jenny Nowak (2002-), sauteuse à ski et coureuse allemande du combiné nordique,
 Józef Nowak (1895-1978), écrivain allemand,
 Kazimierz Nowak (1897-1937), voyageur polonais, correspondant et photographe,
 Kim Nowak (1995-), volleyeuse française,
 Leopold Nowak (1904-1991), musicologue autrichien,
 Leszek Nowak (1943-2009), philosophe polonais,
 Lisa Nowak (1963-), astronaute de nationalité américaine,
 Łukasz Nowak (1988-), athlète polonais,
 Marcel Nowak (1934-1985), footballeur français,
 Maria Nowak (1935-2022), économiste polonaise spécialiste du microcrédit,
 Mateusz Nowak (1992-), coureur cycliste polonais,
 Michel Nowak (1962-), judoka français,
 Mieczysław Nowak (1936-2006) haltérophile polonais,
 Piotr Nowak (1964-), footballeur polonais,
 Riccardo Nowak (1885-1950), escrimeur italien,
 Sławomir Nowak (1974-), homme politique polonais,
 Véronique Nowak (1967-), footballeuse française.

Patronyme polonais